Calissano ist der Familienname folgender Personen:
 Paolo Calissano (1956–2021), italienischer Schauspieler und Fernsehregisseur
 Teobaldo Calissano (1857–1913), italienischer Politiker